Берлинская опера () — может означать:

 Берлинская государственная опера — один из старейших и наиболее крупных музыкальных театров в Германии.
 Немецкая опера — оперный театр в Берлине.
 Комише опер — музыкальный театр, основан в 1947 году и располагается на Беренштрассе в центре Берлина (Доротеенштадт).
  — свободный театр в берлинском районе Нойкёльн.
  — одна из самых известных музыкальных и опереттовых сцен Берлина, расположена в районе Шарлоттенбург, .
  — частный оперный театр в берлинском районе Митте, на улице Фридрихштрассе 104, у моста .